-{Tm}- односно -{TM}- има више значења:
 хемијски знак за хемијски елемент тулијум
 Трејдмарк

Скраћенице и слова
Хемијски знак